Јагода може имати више значења:
 Јагода, зељаста биљка из породице ружа.
 Јагода (род), род скривеносеменица којима припада јагода
 Шумска јагода, врста једногодишње зељасте биљке из рода јагода
 Јагода (грожђе), сорта белог грожђа
 Јагода (Клина), насеље у општини Клина, Србија
 Јагода (име), женско име